Ел Доктор има више значења:

 Ел Доктор, Ехидо Коавила (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Доктор (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Доктор (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Доктор (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Доктор (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику